Victory Road puede referirse a:

 TNA Victory Road, un evento de lucha libre profesional; 
 Victory Road (arcade), un videojuego de arcade; o
 Victory Road, un lugar en la serie de videojuego de Pokémon.